Дизи:

 Дизи, Франсуа Жозеф (1780 — ок. 1840) — композитор и арфист-виртуоз.
 Дизи — блюдо национальной иранской кухни.
 Дизи — язык в Эфиопии